ISO/IEC 18000-3:2010 «Параметры для интерфейса воздушных коммуникаций в 13,56 МГц.» — международный стандарт, 3-я часть стандарта 18000. Описывает радиоинтерфейс, используемый пассивными RFID-метками на частоте 13,56 МГц. Предназначен для систем логистики, торговли, транспорта.

Режимы работы 
ISO/IEC 18000-3:2010 имеет 3 РЕЖИМА работы, предназначенных для различных приложений. 

 MODE 1
 MODE 2
 MODE 3

Режимы не интерферируют друг с другом. Оборудование, работающее в одном из режимов не может взаимодействовать с оборудованием работающим в другом режиме.

ISO/IEC 18000-3:2010 обеспечивает физический уровень, систему управления конфликтами и значения протоколов для систем RFID для идентификации предметов, работающих на частоте 13,56 МГц, в соответствии с требованиями ISO/IEC 18000-1.

 РЕЖИМЫ не совместимы.
 РЕЖИМЫ, хотя и несовместимы, не создают помех.

История 
Разработан группой ISO/IEC JTS 1 SC 31 «Automatic identification and data capture techniques».

 2-я редакция 2008 год
 3-я редакция 2010 год

Назначение 

 обеспечение основы для определения общих протоколов связи для частот, используемых на международном уровне для радиочастотной идентификации (RFID), для определения использования одних и тех же протоколов для всех частот, чтобы уменьшить проблемы перехода с одного на другой;
 минимизация затрат на программное обеспечение и внедрение;
 обеспечение управления системой, контроль и обмен информацией.

Применение 
В основном применяется в RFID-метках для использования в играх, здравоохранении, фармацевтике, управлении документами и медиаданными. В Германии  содержит 13.56 MHz RFID чип.

См. также 

  — протокол сети датчиков и исполнительных устройств
  — стандарт интерфейса воздушных коммуникаций в 433 МГц

Примечания

Ссылки 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53424

RFID